Rhinsberg steht für folgende Berge:
 Teufelsberg (Brandenburg), bei Kotzen siehe auch: Burg Landin
 Rhinsberg (Eglisau), bei Eglisau, Schweiz, siehe auch: Höhenbefestigung Rhinsberg
Siehe auch:
 Rheinsberg (Begriffsklärung)
 Riensberg